RNF MotoGP Racing (de l'acrònim de Razali, Nadia i Farouk), equip de MotoGP, satèl·lit de Yamaha, de Malàisia
 Royal Northumberland Fusiliers, regiment d'infanteria històric de l'Exèrcit britànic
 Forma normal algebraica (del seu nom en anglès Ring-sum Normal Form), forma de fórmula lògica en àlgebra booleana
 RnF2 també és la fórmula química del difluorur de radó, compost químic de radó (Rn) i fluor (F)